Marcin Stefański (ur. 1983) – koszykarz
 Marcin Stefański (ur. 1984) – obecnie Marcin Plichta, przedsiębiorca